Ли́ния M1 — название первых линий метро (от линия метро-1) в ряде городов и стран.
 Линия M1 — первая линия Будапештского метрополитена.
 Линия M1 — линия Бухарестского метрополитена, Румыния.
 Линия M1 — линия Копенгагенского метрополитена, Дания.
 Линия М1 — линия метрополитена Лозанны, Швейцария.
 Линия М1 — скоростная линия Мадридского трамвая (Metro Ligero), Испания.
 Линия М1 — линия Миланского метрополитена, Италия.
 Линия М1 — обозначение Кировско-Выборгской линии на схемах Петербургского метрополитена.
  Линия М1 — линия Стамбульского метрополитена.
 Линия M1 — линия Туринского метрополитена, Италия.

См. также 
 1-я линия
 Линия 1